Сезон 1999/2000 стал для Лацио 18-м в высшем дивизионе Чемпионата Италии. Продолжая курс, заданный тренером Свен-Ёран Эрикссоном команде покорился самый долгожданный трофей — кубок чемпиона Италии. Кубок стал вторым в истории «орлов» и последним на данный момент.

В этом сезоне команда впервые приняла участие в розыгрыше Лиги чемпионов. Преодолев два групповых этапа, выступление «орлов» закончилось на стадии 1/4 финала, вылетели от финалиста розыгрыша Валенсии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

48.400.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

46.480.000

Зима 

0

Общие убытки:48.400.000

Общая прибыль:46.480.000

Разница:1.920.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Второй групповой этап

Плей-офф

1/4 финала

Суперкубок УЕФА

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 

Лацио